Thyssen-Bornemisza může označovat:
 Rodina Thyssenů-Bornemiszů
 Heinrich Thyssen (1875–1947, také Heinrich Thyssen-Bornemisza) – německo-maďarský podnikatel, syn Augusta
 Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921–2002) – průmyslník a sběratel umění
 Francesca von Thyssen-Bornemisza (* 1958) – sběratelka umění
 muzeum Thyssen-Bornemisza – muzeum v Madridu založené stejnojmennou rodinou

Podobné názvy 
 Thyssen
 Bornemisza